Слободка — деревня в Кашинском городском округе Тверской области России, до 2018 года — в составе Барыковского сельского поселения.

География 
Деревня находится на левом берегу реки Медведица в 31 км на юго-запад от города Кашина, в 1,5 км от деревни расположено урочище Ширинское.

История 
В 1747 году в селе Ширинском близ деревни была построена каменная Преображенская церковь с 3 престолами, в 1764 году построена Спасская церковь, исповедальные книги с 1724 года. 

В конце XIX — начале XX века деревня Слободка вместе с селом Ширинским входили в состав Медведицкой волости Кашинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Слободинского сельсовета Кашинского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Коробовского сельского округа, с 2005 года — в составе Барыковского сельского поселения, с 2018 года — в составе Кашинского городского округа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кашинского района